Karnezis ist der Familienname folgender Personen:

 Orestis Karnezis (* 1985), griechischer Fußballtorhüter
 Panos Karnezis (* 1967), griechischstämmer Schriftsteller